Stati Uniti d'America
 Woodhull – villaggio della Contea di Henry, Illinois
 Woodhull – township della Contea di Shiawassee, Michigan
 Woodhull – città della Contea di Steuben, New York